

Другое 
К. Бехштейн Пианофортефабрик — немецкая компания-производитель пианино и роялей.